Külb ist der Name von

 Karl Külb (1870–1943), praktischer Arzt und Politiker
 Karl Georg Külb (1901–1980), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Philipp H. Külb (1806–1869), deutscher Bibliothekar, Archivar, Autor und Übersetzer

 Kilb, Gemeinde in Niederösterreich (veraltet)

Siehe auch:
 Külp